Farkas Gábor (1877–1949) az első világháborúban a debreceni 39. gyalogezred katonája
 Farkas Gábor (1925–1986) botanikus, növényfiziológus, biokémikus
 Farkas Gábor (1944) építész, a Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat Alpár Ignác-emlékérmes osztályvezetője
 Farkas Gábor operaénekes
 Farkas Gábor zongoraművész
 Farkas Gábor (1952) állattenyésztő üzemmérnök, tanár, politikus
 Farkas Gábor (1961) erdőmérnök
 Farkas Gábor Farkas (1966) művelődéstörténész
 Farkas Gábor 'Fari' (1986–2006) zeneszerző, gitáros
 Farkas Gábor Gábriel (1976) énekes, színész, festőművész
 Farkas Gábor (1977) zeneszerző, énekes, író